Desarnod ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph-François Desarnod, französischer Architekt und Autor